Johannisstein steht für:
 eine Anhöhe im Zittauer Gebirge, siehe Jánské kameny
 ein Flöz im Piesberg, Osnabrück, siehe Flöz Johannisstein

Johannissteine steht für: